Kuntze ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Konrad.

Namensträger 
 Albert Kuntz (1896–1945), deutscher Politiker (KPD), Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Andreas Kuntz (1952–2012), deutscher Ethnologe
 Andy Kuntz (* 1962), deutscher Sänger der Band Vanden Plas
 Bernhard Kuntz (* 1958), deutscher Journalist und Sachbuchautor

 Daniel Kuntz (1860–1959), deutscher Musiker
 Erwin Kuntz (1922–2017), deutscher Internist
 Eugen Kuntz (1925–1998), deutscher Geodät
 Federico de Madrazo y Kuntz (1815–1894), spanischer Maler
 Günter Kuntz (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Gustav Kuntz (1807–1886), preußischer Generalleutnant
 Gustav Adolf Kuntz (1843–1879), deutscher Bildhauer und Genremaler
 Johannes August Kuntz (1780–1828), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Júlio Kuntz (1897–1938), brasilianischer Fußballspieler
 Julius Kuntz (1865–1940), deutscher Bergingenieur und Geologe

 Klaus Kuntz (1935–2018), deutscher Pfarrer
 Konrad Kuntz (1804–1881), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier

 Rose Dieng-Kuntz (1956–2008), senegalesische Informatikerin
 Rudolf Kuntz (1798–1848), deutscher Tiermaler
 Stefan Kuntz (* 1962), deutscher Fußballspieler, -funktionär und -trainer
 Thilo Kuntz (* 1977), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Kunz, Cuntz, Cunz
 Kuntze

Familienname
Deutscher Personenname